Amerikai Egyesült Államok
 Crawford (Mobile megye, Alabama)
 Crawford (Russell megye, Alabama)
 Crawford (Colorado)
 Crawford (Florida)
 Crawford (Georgia)
 Crawford (Maine)
 Crawford (Mississippi)
 Crawford (Missouri)
 Crawford (Nebraska)
 Crawford (New York)
 Crawford (Ohio)
 Crawford (Oklahoma)
 Crawford (Texas)
 Crawford megye (egyértelműsítő lap)